En astronautique, un lanceur est une fusée capable de placer une charge utile en orbite c'est-à-dire de lui imprimer une vitesse horizontale supérieure à environ 8 km/s.
 Le lanceur est un type de joueur au baseball.
 Le lanceur est un type de joueur au cricket.
 Un lanceur est un câble que l'on tire pour démarrer le moteur d'une tronçonneuse, d'un motoculteur ou d'une tondeuse à gazon.
 En informatique, lanceur d'application, mécanisme permettant de lancer une application via un raccourci dans un environnement graphique, voir  application launcher

Voir aussi